Пчели́ный дом () — одна из двух официальных резиденций первого главы мормонов и первого губернатора Юты Бригама Янга. Дом расположен в столице штата Солт-Лейк-Сити. Он является национальным историческим памятником США и входит в Национальный реестр исторических мест США.

История 
Пчелиный дом был построен в 1854 году. Своё название он получил по скульптуре улья, расположенного на крыше дома. Проект дома был разработан шурином Бригама Янга . Спустя два года по проекту Энджелла была построена ещё одна резиденция Янга,  Обе резиденции расположены в одном квартале от мормонского храма . Основными материалами, использованными в постройке Пчелиного дома, стали саман и песчаник.

Янг был многоженцем, поэтому для его семьи требовалось большое помещение. Однако с ростом семьи первой резиденции стало не хватать, из-за чего и был построен Львиный дом. Обе резиденции сообщаются между собой посредством нескольких комнат. С 1852 по 1855 здание являлось официальной резиденцией губернатора территории Юта. В 1877 году в одной из комнат резиденции Янг скончался. Впоследствии дом был продан мормонской церкви, и в нём в разные годы проживали 5-й и 6-й президенты церкви, Лоренцо Сноу и Джозеф Смит. После смерти последнего здание стало филиалом , позднее приспособленным под женское общежитие.

Скульптура улья на крыше дома призвана символизировать трудолюбие (industry), являющееся важной составляющей мормонизма. Она также перекликается с термином «Дезерет», предложенным мормонами в качестве названия штата. Согласно учению мормонов, это слово означает «медоносная пчела». Однако правительство США приняло в качестве названия нынешнее слово «Юта» по самоназванию индейцев племени юте. Тем не менее, улью всё же нашлось место среди символов штата: он размещён на печати Юты.

16 января 1970 года здание было включено в Национальный реестр исторических мест США.

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 

История мормонизма
Здания и сооружения Солт-Лейк-Сити
Объекты Национального реестра исторических мест в Юте
Национальные исторические памятники США
Дома-музеи США
Музеи Юты